Дулибы — название населённых пунктов на Украине:

 Дулибы — село в Турийском районе Волынской области.
 Дулибы — село в Жидачовском районе Львовской области.
 Дулибы — село в Стрыйском районе Львовской области.
 Дулибы — село в Гощанском районе Ровненской области.
 Дулибы — село в Бучачском районе Тернопольской области.

См. также 
 Дулебы